María Luisa de Hannover (Gmunden, 11 de octubre de 1879 - Salem, 31 de enero de 1948), princesa de Gran Bretaña e Irlanda y duquesa de Brunswick-Luneburgo, fue la hija mayor del príncipe heredero Ernesto Augusto de Hannover y de la princesa Thyra de Dinamarca. Se casó con el príncipe Maximiliano, margrave de Baden, el 10 de julio de 1900.

Biografía 
Sus padres fueron Ernesto Augusto, príncipe heredero de Hannover, y la princesa Thyra de Dinamarca, hija menor del rey Cristián IX de Dinamarca y de Luisa de Hesse-Kassel. María Luisa era tataranieta del rey Jorge III del Reino Unido y de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz.

Se casó el 10 de julio de 1900 con el príncipe Maximiliano de Baden, hijo del príncipe Guillermo de Baden y de la princesa María Maximilianovna de Leuchtenberg, lo que lo convertía en familiar del emperador Napoleón III de Francia. Debido a que el Gran Duque Federico II de Baden no tenía hijos, Maximiliano se convirtió en el heredero, también fue el último Canciller Imperial de Alemania. La pareja tuvo una hija y un hijo:

 María Alejandra (1 de agosto de 1902-29 de enero de 1944), se casó con Wolfgang Mauricio, landgrave de Hesse-Kassel, hijo del landgrave Federico Carlos de Hesse-Kassel y de la princesa Margarita de Prusia. María Alejandra murió durante el bombardeo de Fráncfort por los aliados de la Segunda Guerra Mundial.
 Bertoldo (24 de febrero de 1906-27 de octubre de 1963), margrave de Baden. Se casó con la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca, hija del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg. El príncipe Bertoldo era cuñado del duque Felipe de Edimburgo.

María Luisa de Hannover falleció el 31 de enero de 1948 en Salem, Alemania, tras haber sobrevivido casi 19 años a su marido.

Títulos y tratamientos 
 11 de octubre de 1879 - 10 de julio de 1900: Su Alteza Real la princesa María Luisa de Hannover y Cumberland, princesa de Gran Bretaña e Irlanda.
 10 de julio de 1900 - 8 de agosto de 1928: Su Alteza Real la princesa de Baden.
 8 de agosto de 1928 - 6 de noviembre de 1929: Su Alteza Real la margravina de Baden.
 6 de noviembre de 1929 - 31 de enero de 1948: Su Alteza Real la margravina viuda de Baden.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Baden
Princesas de Hannover
Nobleza de Alemania
Nobleza de Reino Unido
Nacidos en Gmunden